Йеллоустонский пожар 1988 года — крупнейший пожар в истории американского национального парка Йеллоустон. Начавшись как множество небольших отдельных пожаров, огонь быстро вышел из-под контроля в связи с большой силой ветра и засухой и превратился в один большой пожар, который горел в течение нескольких месяцев. Пожары практически уничтожили два основных маршрута в парке для посетителей, и 8 сентября 1988 года весь парк был закрыт для всех посетителей, не являвшихся сотрудниками спасательных служб, в первый раз в своей истории. Только приход прохладной и влажной погоды в конце осени позволил ликвидировать пожар. В общей сложности 793 880 акров (3213 км2), или 36% площади парка, пострадали от лесных пожаров.

Тысячи пожарных боролись с пожаром, с воздуха им помогали десятки вертолётов и самолётов, которые использовались для подачи воды и антипирена. На пике усилий в парк были направлены более 9000 пожарных. Из-за пожара, бушующего по экосистеме всего Большого Йеллоустона и другим областям в западной части Соединённых Штатов, все уровни Службы национальных парков и других учреждений по управлению земельными ресурсами оказались в экстраординарной ситуации. Более 4000 военнослужащих армии США были вскоре задействованы для содействия в усилиях пожаротушения. Усилия по пожаротушению обошлись в 120 миллионов долларов по тогдашнему курсу (240 миллионов в ценах 2012 года). Ни один из пожарных не погиб при борьбе с пожарами в Йеллоустоне, но два человека умерли от последствий пожара за пределами парка.

Библиография 

 

Лесные пожары
Йеллоустон
Пожары в США